Ел Техокоте има више значења:

 Ел Техокоте (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Техокоте (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Техокоте (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Техокоте (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Техокоте, Ел Доминго (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Техокоте (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Техокоте (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Техокоте (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техокоте (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техокоте, Иглесија Вијеха (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техокоте (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техокоте (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техокоте, Ел Техокоте Редондо (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техокоте (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техокоте (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техокоте (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техокоте (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техокоте (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техокоте (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техокоте (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техокоте (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Техокоте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Техокоте (Екатепек де Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Техокоте, Колонија Хесус Естудиљо Л., Гранха (Темаматла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Техокоте, Ла Лома (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Техокоте (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Техокоте, Ранчо лос Перез (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Техокоте (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте, Преса Кебрада (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте, Ла Кортина (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте, Позо дел Артесано (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте, Санта Роса (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техокоте (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Техокоте (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Техокоте (Сан Хуан Јукуита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Техокоте (Сан Мигел Ваутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Техокоте (Санта Круз Тајата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Техокоте (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Техокоте (Сан Висенте Нуњу), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Техокоте (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Техокоте (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Техокоте (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Техокоте (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Техокоте (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Техокоте (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Техокоте (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Техокоте (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику